Le Pâquier (pron. fr. AFI: ) è l'adattamento in lingua francese di un toponimo che in lingua francoprovenzale indica un pascolo.

Geografia

Francia 
 Le Pâquier – giardini nel comune di Annecy nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Le Pâquier – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)
 Le Pâquier – ex comune ora frazione di Val-de-Ruz, comune nel distretto di Val-de-Ruz (Canton Neuchâtel)

Pagine correlate 
Pasquier – pagina di disambiguazione
Pâquier – pagina di disambiguazione